Arkonka – dawne jezioro w Szczecinie, położone w północno-zachodniej części miasta (Park Leśny Arkoński), w dzielnicy Głębokie
 Arkonka – struga w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w granicach administracyjnych Szczecina, o długości ok. 2,1 km

Zobacz też 
 Arkona